Placówka Straży Celnej „Kurki I”
 Placówka Straży Celnej „Kurki II”